Radomir (búlgaro:Радомир) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Pernik. A sua população era de 14,090 habitantes segundo o censo de 2010.

População 

Cidades de Pernik (província)